Littlebury steht für

 Littlebury (Essex), eine Ortschaft in Essex, England

Littlebury ist der Herkunftsname von:
 Martin of Littlebury († 1274), englischer Richter
 Robert Littlebury (bl 1652), englischer Buchhändler und Verleger